Varel (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Varel (stad), een stad in de Duitse deelstaat Nedersaksen